Sète, nel dipartimento dell'Hérault. La grafia Cette è stata usata fino al 1927.
 Cette-Eygun, situato nel dipartimento dei Pirenei Atlantici.